Paku steht für:
 Schwarzer Pacu, ein südamerikanischer Fisch
 Paku (Insel), eine der indonesischen Salabangka-Inseln

PAKU steht für:
 Flugplatz Ugnu-Kuparuk, Flugplatz in Alaska

Abkürzung